Hinkle peut désigner :

Un patronyme  
 Beatrice M. Hinkle (1874-1953), féministe et psychanalyste américaine ;
 Branden Lee Hinkle, combattant américain d'arts martiaux mixtes
 Bryan Hinkle, joueur de football américain
 Carl Hinkle, joueur de football américain
 Clarke Hinkle, joueur de football américain
 Eric Hinkle, personnage de fiction
 George M. Hinkle, dirigeant américain de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours
 Gordie Hinkle, joueur de baseball américain
 Henry Hinkle, professeur et magicien sur l'adaptation cinématographique de  Frosty the Snowman  
 James F. Hinkle, gouverneur du Nouveau-Mexique de 1923 à 1925
 Jedediah Hinkle, politicien américain
  Jason Hinkle, musicien américain
 Lon Hinkle, golfeur américain
 Marin Hinkle, actrice américaine
 Paul Hinkle, un personnage de l'émission de télévision canadienne Caillou 
 Phillip Hinkle, homme politique américain
 Robert Lewis Hinkle, juge fédéral américain
 Tony Hinkle, entraîneur américain de basketball

Un endroit 
 Clarke Hinkle Field, centre de pratique du football
 Hinkle Fieldhouse, arène de basket
 Hinkle (Kentucky)
 Hinkle (Oregon), communauté non constituée en société
 Hinkle Locomotive Service and Repair Facility, atelier de fabrication de locomotives à Hinkle
 Hinkle-Murphy House, bâtiment historique

Autres 
 (18948) Hinkle , un astéroïde.